Leinen steht für:
 die aus Flachs gewonnene Flachsfaser
 ein Gewebe aus dieser Faser: 
 Vollleinen aus 100 Prozent Flachs
 Halbleinen aus Baumwolle mit mindestens 40-prozentigem Anteil von Flachsfasern  
 ein Material für den Bucheinband, siehe Ganzband und Halbband
 Leinen (Fahrsport), Plural von Leine, mehrere Lederriemen zum Steuern eines Pferdegespanns

Leinen ist Familienname folgender Personen:
 Felix Leinen (* 1957), deutscher Hochschullehrer, Diplom-Mathematiker und Politiker (ödp)
 Frank Leinen (* 1959), deutscher Romanist
 Jo Leinen (* 1948), deutscher Politiker (SPD), von 1999 bis 2019 Europaabgeordneter
 Marc Leinen (* 1979), deutscher Basketballspieler

Siehe auch:
 Lein (Begriffsklärung)
 Leine
 Leinwand (Begriffsklärung)